Killing Season — пятый студийный альбом филиппинно-американской трэш-метал-группы Death Angel, выпущен в феврале 2008 года на лейбле Nuclear Blast.

Об альбоме 
Запись Killing Season проходила в студии Studio 606, Northridge, Калифорния, США. Продюсером диска стал Ник Рэскаленикс (Foo Fighters, Rush, Velvet Revolver). В первый уикенд продаж в США,было продано 2300 копий альбома. Диск достиг 21-го места в чарте Top Heatseekers журнала Billboard и 56-го в голландском чарте MegaCharts.

На песню «Dethroned» был снят видеоклип.

Список композиций 
 «Lord of Hate» — 4:23
 «Sonic Beatdown» — 3:29
 «Dethroned» — 4:04
 «Carnival Justice» — 3:09
 «Buried Alive» — 4:28
 «Soulless» — 5:07
 «The Noose» — 3:36
 «When Worlds Collide» — 4:24
 «God vs God» — 4:42
 «Steal the Crown» — 2:57
 «Resurrection Machine» — 6:59

Участники записи 
 Марк Осегуеда — вокал
 Роб Кавестани — гитара
 Тэд Агилар — гитара
 Деннис Пепа — бас-гитара
 Энди Гэлион — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 
 

Альбомы Death Angel
Альбомы Nuclear Blast Records